Sevin – nome proprio di persona turco femminile
 Sevin – uno dei nomi commerciali dell'insetticida carbaryl

Persone 
 François Sevin – filologo francese
 Hector-Irénée Sévin – cardinale francese
 Jacques Sevin – gesuita francese
 Xavier de Sevin – militare e aviatore francese